Krk (eiland)
Krk (stad)
Koninklijke Rosendaalsche Kapel